Philip Collins, Phil Collins

 Phil Collins (ur. 1951) – angielski piosenkarz
 Phil Collins (ur. 1960) – angielski żużlowiec